De 100 meter schoolslag mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op 24 juli, series, 25 juli, halve finales, en 26 juli 2021, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit twee baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend olympisch kampioen Adam Peaty won goud voor Groot-Brittannië, Arno Kamminga zwom naar een zilveren medaille voor Nederland en Nicolò Martinenghi won brons voor Italië.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Mannen schoolslag 100